DKT steht für:
 DKT – Das kaufmännische Talent
 Bahnhof Dresden-Klotzsche (DS100-Code)

Abkürzung